Росток:

Топоним 
 Ро́сток — портовый город в Германии.
 Ро́сток — район в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Ро́сток — округ в ГДР.
 Росток — посёлок, Каменский район, Пензенская область, Россия.

Фамилия 
 Росток, Марлис (род. 1960) — восточногерманская лыжница, олимпийская чемпионка, призёрка чемпионата мира.
 Росток, Михал (1821—1893) — серболужицкий педагог, натуралист, ботаник и энтомолог.
 Росток, Пауль (1892—1956) — немецкий хирург.

Другое 
 Росто́к — локальный класс эквивалентности у функций, форм и тому подобное.
 Росто́к — растение в начальной стадии своего роста.
 «Росток» (The Germ) — английский журнал XIX века.
 «Росто́к» — петербургское книжное издательство.
 «Ро́сток» — немецкий лёгкий крейсер (1912 года) времён Первой мировой войны.
 «Ро́сток» — немецкий лёгкий крейсер (1918 года) времён Первой мировой войны.
 «Росток» — монумент в Пензе.
 «Росток» — российский колёсный броневой транспортёр ГАЗ-5923 или БТР-90.